Виталий Яковлевич Котов () — председатель Законодательного собрания Владимирской области. Член Совета Федерации.

Биография 
Родился 7 марта 1944 года в селе Темешево Шацкого района Рязанской области в крестьянской семье.

В 1968 году окончил Ленинградскую лесотехническую академию имени С. М. Кирова. В 1989 году окончил Горьковскую Высшую партийную школу, по специальности инженер-технолог, политолог.

С 1968 по 1970 год технический руководитель, начальник нижнего склада Карабановского лесопункта Александровского леспромхоза во Владимирской области.

С 1970 по 1982 год работал инженером-технологом, начальником производственно-технического отдела, секретарём парткома, главным инженером Александровского леспромхоза.

С 1982 по 1984 год занимал пост председателя Александровского районного комитета народного контроля.

В 1984—1985 годах — второй секретарь Александровского райкома КПСС.

В 1985—1986 годах — член партийной комиссии, комиссии партийного контроля при Владимирском обкоме КПСС.

С 1986 по 1992 год — председатель обкома профсоюза рабочих лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности.

С 1992 по 1996 год — председатель Объединения профсоюзов Владимирской области.

Председатель Законодательного собрания Владимирской области.

С 1997 по 2000 год член Комитета Совета Федерации по вопросам социальной политики.

Примечания 

Родившиеся в Шацком районе (Рязанская область)
Члены Совета Федерации России (1996—2000)
Выпускники Санкт-Петербургского лесотехнического университета
Депутаты Законодательного собрания Владимирской области
Председатели Законодательного собрания Владимирской области